Григорий Прозоров:
 Прозоров, Григорий Степанович (1899—1969) — советский учёный-педагог, профессор, заслуженный учитель школы Карельской АССР (1967).
 Прозоров, Григорий Яковлевич (1864—1942) — русский священнослужитель, богослов, политик и общественный деятель.